Jens Nilsson (politicus), Zweeds Europarlementariër
 Jens Nilsson (voetballer), Zweeds voetballer
 Jens Nilssøn, Noors Luthers bisschop